Anthems for Doomed Youth — третий студийный альбом британской рок-группы The Libertines, вышедший 11 сентября 2015 года на лейбле Virgin EMI Records. Первый альбом группы, выпущенный за 11 лет после распада в 2004 году. Продюсером был Джейк Гослинг, известный по недавним работам с альбомами Эда Ширана и группы One Direction.

Об альбоме 
Выход альбома был анонсирован в июне 2015 года. Запись проводилась на Karma Sound Studios в Таиланде.
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков: NME, Pitchfork. Альбом содержит две примечательные литературные ссылки, треки «Anthems for Doomed Youth» и «Gunga Din» ссылаются на поэмы тех же названий Уилфреда Оуэна и Редьярда Киплинга, соответственно. Сингл «Gunga Din» вышел 2 июля 2015 года, а вторым синглом с альбома стала песня «Glasgow Coma Scale Blues», вышедшая 20 августа 2015 года.
Альбом выйдет в трёх форматах: цифровом, CD и на виниле. Также будут Deluxe Edition на CD и цифровое издание, включающее дополнительные треки. Бокс-сет будет включать Deluxe CD, виниловую копию и эксклюзивный фильм.

Списки

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 The Libertines — Anthems for Doomed Youth (Full Album). youtube.com

Альбомы The Libertines
Альбомы Virgin EMI Records